Lengwiler ist der Name von
 Christoph Lengwiler (* 1959), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Martin Lengwiler (* 1965), Schweizer Historiker